Єгоров Олександр:

Відомі представники 

 Єгоров Олександр Анатолійович (. 1972) — російський футбольний арбітр.
 Єгоров Олександр Валентинович (. 1951) — російський дипломат.

 Єгоров Олександр Васильович:
 Єгоров Олександр Васильович (1910–1990) — радянський військовий діяч, генерал-майор (1984).
 Єгоров Олександр Васильович (? — 2013) — російський дипломат.

 Єгоров Олександр Віталійович (. 1967) — радянський і український композитор, продюсер, автор-виконавець своїх пісень.
 Єгоров Олександр Дмитрович (1924–1994) — повний кавалер ордена Слави.
 Єгоров Олександр Іванович:
 Єгоров Олександр Іванович (1889 — 1961) — український військовий, сотник, військовий льотчик Повітряного флоту УНР, викладач Військово-повітряної академії ім. Жуковського у Москві, начальник штабу навчальної ескадрильї ім. Леніна.
 Єгоров Олександр Іванович (1850–1903)  — російський письменник.
 Єгоров Олександр Іванович (1926–2017) — радянський і казахський письменник, поет та журналіст, драматург, художник-оформлювач, режисер.

 Єгоров Олександр Ілліч (1883 — 1939) — радянський військовий, воєначальник Громадянської війни, Маршал Радянського Союзу (1935).

 Єгоров Олександр Миколайович:
 Єгоров Олександр Миколайович ( 1965) — український політик, народний депутат України (2012—2014).
 Єгоров Олександр Миколайович (. 1954) — радянський художник і хайку-поет.

 Єгоров Олександр Олександрович:
 Єгоров Олександр Олександрович (1874 — 1969) — радянський вчений, кримський винороб, творець багатьох вин Масандри.
 Єгоров Олександр Олександрович (1887–1959) — радянський хоровий диригент, педагог і композитор.
 Єгоров Олександр Олександрович (1903–1988) — радянський військовий діяч, генерал-майор.

 Єгоров Олександр Петрович:
 Єгоров Олександр Петрович (1910 — 1943) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Єгоров Олександр Петрович (1956–1993) — російський поет, перекладач і журналіст, оглядач.

 Єгоров Олександр Ремович (. 1963) — російський дипломат.
 Єгоров Олексій Семенович (1914 — 1970) — Герой Радянського Союзу (1945), учасник партизанського руху в Україні та Чехословаччині, другий секретар Кіровоградського промислового обласного комітету КПУ (1963—1964).
 Єгоров Олександр Сергійович (. 1985) — російський саночник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок